Tchung-čcheng může být:

 Tchung-čcheng (An-chuej) – městský obvod v městské prefektuře An-čching v provincii An-chuej;
 Tchung-čcheng (Chu-pej) – okres v městské prefektuře Sien-ning v provincii Chu-pej.